Isoentomon — род бессяжковых насекомых (Protura) из семейства Eosentomidae.

Описание 
Мелкие бессяжковые. Сенсиллы передних лапок g и e (если есть) шиповидные или короткие и щетинковидные (никогда не лопатчатые); сенсиллум b1’ присутствует. Щетинка P1a на I – VI тергитах длиннее щетинки P1. Глаза, усики и крылья отсутствуют. Жвалы развиты (с несколькими зубцами), максиллярная железа с длинным узким протоком. Дыхальца на мезо- и метанотуме.

 Isoentomon atlanticum (Condé, 1947)
 Isoentomon hauseri (Nosek, 1972)
 Isoentomon myrmecobium Tuxen, 1975
 Isoentomon paulista Tuxen, 1975
 Isoentomon pluviale Tuxen, 1975
 Isoentomon pseudosaharense (Tuxen, 1967)
 Isoentomon pumilio (Bonet, 1950)
 Isoentomon pumiliodes Tuxen, 1977
 Isoentomon serinus Szeptycki, 2004
 Isoentomon setigerum (Condé, 1949)
 Isoentomon sylvicola Tuxen, 1975

Примечания

Литература 
 
 Nosek, J. (1978). Key and diagnoses of Proturan genera of the world. Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 122, 1—59.
 Szeptycki, Andrzej. (2007). Catalogue of the World Protura. — Acta Zoologica Cracoviensia, Ser. B — Invertebrata, vol. 50B, no. 1: 1—210.
 Yin WY (1983) Grouping the known genera of Protura under eight families with keys for determination. Contributions from Shanghai Institute of Entomology 1982/1983: 151—163.

Eosentomidae
Роды бессяжковых